Alan Smith peut désigner :
 Alan Smith (1957-), évêque anglican britannique.
 Alan Smith (1962-), footballeur anglais ;
 Alan Smith (1980-), footballeur anglais ;
 un personnage de bande dessinée.